Окаба има више значења:

 Општина Окаба (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Окаба (Окаба, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику